Весенний кубок Петрограда по футболу 1923  стал ХVI из проводимых Петроградской футбол-лигой первенств города в начале футбольного сезона.

Победителем в четвертый раз стал клуб «Коломяги»

Организация и проведение турнира 

Всего в турнире приняли участие 24 клуба, представлявшие все четыре класса (соревновательных уровня) по итогам предыдущего сезона, а также ряд клубов, не участвовавших в прошлогднем первенстве

Турнирная сетка

Финал

Матч «Чемпион — сборная турнира»

Итоги турнира (младшие команды) 

 II команды (26 участников) — финал: «Унитас»-II 1:0 «Детское Село»-II
 III (19): «Спорт»-III 3:2 «Унитас»-III
 IV-V (10): «Унитас»-IV 4:2 «Спорт»-V

Примечания

Литература

Ссылки 

 «Всевобуч и Спорт» № 12 за 1923 с.174
 «Всевобуч и Спорт» № 13 за 1923 с.192
 «Известия спорта» № 15-16 (июль) за 1923 с.23, 24
 «Известия спорта» № 17-18 (июль) за 1923 с.28, 29

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1923 год в Санкт-Петербурге